St. David’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. David’s Episcopal Church (Rayville, Louisiana), NRHP-ID 07001006
 St. David’s Episcopal Church (Austin, Texas), NRHP-ID 78002994